El concurs complet masculí va ser una de les proves de gimnàstica artística que es va disputar als Jocs Olímpics de Saint Louis de 1904. La prova tingué lloc el divendres 1 de juliol i el dissabte 2 de juliol de 1904. Hi van prendre part 119 gimnastes de 3 nacions diferents. 111 d'aquest gimnastes eren dels Estats Units, 7 d'Alemanya i 1 de Suïssa.

La puntuació final del concurs complet fou la suma dels resultats de les proves de la triatló atlètica i la triatló gimnàstica. Aquestes dues proves incloïen les competicions dels 100 metres iardes, el salt de llargada, el llançament de pes, les barres paral·leles, la barra fixa i el cavall.

Medallistes

Resultats

Final

Enllaços externs 
 COI database
 Charles J.P. Lucas. The Olimpic Games 1904 
 J.E. Sullivan. Spalding's Athletic Almanac for 1905  
  

Concurs complet